Аятское — наименование нескольких географических объектов.

Казахстан 
 Аятское — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Аятское — упразднённое в 2017 году село в Тарановском районе Костанайской области.

Россия 
 Аятское — озеро в Невьянском районе Свердловской области.
 Аятское — село в Невьянском районе Свердловской области.

Примечания